Headquarters House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Headquarters House (Arkansas), ID-Nr. 71000129
 Headquarters House (Massachusetts), ID-Nr. 66000765

Headquarters House war auch der frühere Name folgender Gebäude:
 Flagstaff House